Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Tomaszewska-Sobko – polska rzeźbiarka, kuratorka
 Wadym Sobko – radziecki pisarz i oficer